VfFV steht für:
 Verband Fortschrittlicher Frauenvereine, deutscher Frauenvereinsverband
 Volksbund für Freiheit und Vaterland, im Ersten Weltkrieg 1917 gegründete deutsche partei- und lagerübergreifende Organisation

Abkürzung